Bernardo González puede referirse a:

 Bernardo González (1785-1858), militar argentino.
 Bernardo González Arrili (1892-1987); escritor, historiador, profesor y periodista argentino.
 Bernardo Gonzalez Koppmann (1957), educador y poeta chileno.
 Bernardo González Miñano (1969-2000), ciclista español. 
 Carlos Bernardo González Pecotche (1901-1963), educador y humanista argentino, con seudónimo literario "Raumsol".